Ricardo Blas (1954) guami cselgáncsozó, olimpikon, a Guami Nemzeti Olimpiai Bizottság elnöke
 Ricardo Blas (1986) guami cselgáncsozó, olimpikon, előbbinek a fia